Toponímia:
 Moore (Idaho)
 Moore (Montana)
 Moore (Oklahoma)
 Moore (Texas)
 Moore Haven població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Moore Station, població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Biografies:
 Alan Moore (Northampton, 1953), escriptor i guionista britànic 
 Anthony Moore (1948), compositor de música experimental, artista i productor britànic
 Barrington Moore Jr. (1913 - 2005), sociòleg polític dels Estats Units 
 Bob Moore (1968 /1969), pilot de motocròs estatunidenc 
 Bobby Moore (Barking, Regne Unit, 1941 − Londres, 1993), futbolista anglès
 Clement Clarke Moore (1779 – 1863), professor estatunidenc de literatura oriental i grega 
 Demi Moore (Roswell, Nou Mèxic, 1962), actriu estatunidenca 
 Dudley Moore (1935, Londres - 2002, Nova Jersey, Estats Units), actor, compositor i guionista britànic 
 Edward F. Moore (Baltimore, Maryland, 1925 - Madison, Wisconsin, 2003), professor de matemàtiques i informàtica i inventor de la màquina d'estats finits
 Fred Moore (1941 – 1997), activista polític crucial en la història dels ordinadors 
 Gary Moore (Belfast, Irlanda del Nord, 1952 - 2011), músic britànic
 Gordon Moore (San Francisco, 1929), doctor en química i física 
 George Edward Moore (1873 – 1958), filòsof britànic 
 Grace Moore (Tennessee, 1898 - Copenhaguen, Dinamarca, 1947), soprano i actriu de cinema estatunidenca
 Henry Moore (Castleford, Yorkshire, 1898 – Much Hadham, 1986), artista britànic 
 Joel Moore (Portland, Oregon, Estats Units, 1977) actor, productor i director de cinema nord-americà
 John Moore (Glasgow, 1761 – la Corunya, 1809), general britànic 
 John Moore (Dundalk, Irlanda, 1970), director de cine, productor i escriptor 
 Julianne Moore (1960), actriu de cine estatunidenca 
 Mandy Moore (1984, Nashua, Nou Hampshire), cantant pop i actriu estatunidenca
 Memphis Pal Moore (Kenton, 1894 - 1953), boxador estatunidenc de la categoria pes mosca
 Michael Moore (1954, Flint, Michigan), director de documentals 
 Owen Moore (1886, Fordstown Crossroads, 1939), actor de cinema irlandès 
 Robert Moore (director) (Detroit, 1927 - Nova York, 1984), director teatral, de cinema i televisió 
 Roger Moore (Stockwell, Londres, 1927 - Crans-Montana, 2017), actor anglès 
 Shannon Moore (1979), lluitador nord-americà 
 Shemar Moore (1970, Oakland, Califòrnia), actor i model guanyador d'un Emmy 
 Stanford Moore (Chicago, 1913 - Nova York, 1982), químic, bioquímic i professor universitari nord-americà 
 Thomas Moore (Dublín, Irlanda, 1779 - Slopperton Cottage, Wiltshire, 1852), escriptor, músic i poeta irlandès
 William Moore (1947), ciclista britànic 
 Miscel·lània:
 Màquina de Moore, autòmat d'estats finits on les sortides estan determinades únicament per l'estat actual 
 Llei de Moore, expressa que aproximadament cada dos anys es duplica el nombre de transistors en una computadora
 Moore (constructor), constructor estatunidenc de cotxes de competició